Лез-Есса́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 95 км на захід від Орлеана, 50 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Лез-Ессар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез-Ессар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер